

Cinema 
 Il viaggiatore (Mossafer) - film del 1974 diretto da Abbas Kiarostami

Letteratura 
 Il viaggiatore (Der Reisende) - romanzo del 1938 scritto da Ulrich Alexander Boschwitz
 Il viaggiatore - romanzo del 1951 scritto da Stig Dagerman
 Il viaggiatore (The Journey) - romanzo del 1984 scritto da Gary Jennings

Musica 
 Il viaggiatore - singolo di Angelo Branduardi del 1993

Televisione 
 Il Viaggiatore (The Traveler) - personaggio immaginario di Star Trek, ricorrente della serie televisiva Star Trek: The Next Generation (1987-1994)
 Il viaggiatore - serie televisiva del 2005
 Il viaggiatore (Traveler) - episodio del 2008 della serie televisiva Smallville